Nominale bezeichnet

in der Sprachwissenschaft eine Nominalphrase 

Siehe auch:
Nominal (Plural: Nominale)